La Possession peut désigner :
 La Possession, commune du département de La Réunion, un département français d'outre-mer ;
 La Possession, un film français de Léonce Perret,  de 1929.

Voir aussi
île de la Possession

Homonymie de titre